Het ATP-toernooi van Itaparica 1990 (officieel: Citibank Open) werd van 5 tot en met 11 november gespeeld in de Braziliaanse stad Itaparica. De wedstrijden werden gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Itaparica